E120 – oznaczenie kwasu karminowego
 E120 – dawna międzynarodowa droga samochodowa